Шильда — то же, что Шильдик.

Населённые пункты:
 Шильда — посёлок в Адамовском районе Оренбургской области, Россия.
 Шильда — город в Германии.
 Шильда (Шилда) — село в Грузии.